Angelsberg (luks. Angelsbierg) – małe miasteczko w centralnym Luksemburgu, w gminie Fischbach. W 2005 roku miasteczko zamieszkiwały 283 osoby.

Miasta w Luksemburgu